Palestine ist die englische Schreibweise für Palästina und der Name folgender Orte:

Vereinigtes Königreich:

 Palestine (Hampshire), England

Vereinigte Staaten:
 Palestine (Alabama)
 Palestine (Arkansas)
 Palestine (Connecticut)
 Palestine (Illinois)
 Palestine (Indiana)
 Palestine (Michigan)
 Palestine (Mississippi)
 Palestine (North Carolina)
 Palestine (Ohio)
 Palestine (Pennsylvania)
 Palestine (Tennessee)
 Palestine (Texas)
 Palestine (West Virginia)

Palestine ist der Name folgender Personen:
 Charlemagne Palestine (eigentlich Charles Martin; * 1945), US-amerikanischer minimalistischer Komponist

Sonstiges:
 Palestine Hotel, Hotel in Bagdad 
 Palestine Railways, 1920 im britischen Mandatsgebiet Palästina gegründet und bestanden bis zur Gründung des Staates Israel 1948

Siehe auch:
 New Palestine